Magnano – comune italiano in provincia di Biella.
Magnano – frazione di Villa Collemandina in provincia di Potenza.
Magnano – frazione di Latronico in provincia di Lucca.
Magnano in Riviera – comune italiano in provincia di Udine.
Magnano – antico mestiere.
Rubén Magnano – allenatore di pallacanestro.

Pagine correlate 

Magnani

Altri progetti